Chariklo (, latinisiert Chariclo) steht für:

in der griechischen Mythologie:
 Chariklo (Najade), Gattin des Kentauren Cheiron
 Chariklo (Tochter des Kychreus), Gattin des Skiron
 Chariklo (Gattin des Eueres), Mutter des Teiresias

in der Astronomie:
 (10199) Chariklo, ein Asteroid der Zentauren